Liberty Street (Manhattan)
 Liberty Street (série télévisée)